Sennenbach ist ein Gewässername:

 Sennenbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Sennenbach (Wertach), linker Zufluss der Wertach nahe Bachtel, Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern